La Parra puede referirse a:

Lugares 
En España
 La Parra, municipio de la provincia de Badajoz.
 La Parra, localidad del municipio de Adra, en la provincia de Almería.
 La Parra, localidad del municipio de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila.
 La Parra, localidad del municipio de Castrillón, en la provincia de Asturias.
 La Parra, localidad del municipio de Cieza, en la provincia de Murcia.
 La Parra, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada.
 La Parra, localidad del municipio de Vélez-Rubio, en la provincia de Almería.
 La Parra, localidad del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias.
 La Parra de las Vegas, municipio de la provincia de Cuenca.
 Masía de la Parra, localidad del municipio de Lucena del Cid, en la provincia de Castellón.
 Base aérea de La Parra antigua base aérea militar que estaba en Jerez de la Frontera, y que también era conocida como La Parra.